Voici la liste des planètes mineures numérotées de 314001 à 315000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 314001 à 315000

314001-314100

314101-314200

314201-314300

314301-314400

314401-314500

314501-314600

314601-314700

314701-314800

314801-314900

314901-315000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000